

Камйон — село в гміні Вешхляс Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Камйон — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Камйон — село в гміні Млодзешин Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Камйон — село в гміні Новий Дунінув Плоцького повіту Мазовецького воєводства